Саудија се може односити на:
 Саудијска Арабија, држава
 , национална авио-компанија Саудијске Арабије